Caracolillos puede referirse a:

 el nombre común de la planta Briza maxima;
 el nombre común de la planta Briza minor; o
 el nombre común del molusco Littorina littorea, también llamado bígaro.